A Missão de Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo ou UNMIK) é uma missão comandada pelas Nações Unidas, cujo objetivo é a administração civil interina no Kosovo. A missão foi estabelecida em 10 de junho de 1999 pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas."

Representantes Especiais do Secretário-Geral

Ligações externas 
 Página oficial da Missão 
 Texto na íntegra da resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (pdf)

Kosovo
Política do Kosovo
História do Kosovo
Guerra do Kosovo
Governos provisórios